Il paradiso per davvero – romanzo del 2010
 Il paradiso per davvero – film del 2014